Název Oak Park nebo Oaks Park se může vztahovat k více místům:

v Austrálii:
 Oak Park (Victoria) – předměstí Melbourne

ve Spojeném království:
 Oaks Park (Londýn) – park v Carshaltonu v londýnském obvodu Sutton
 Oaks Park High School – vysoká škola v londýnském obvodu Redbridge

ve Spojených státech amerických:
 Oak Park (Alabama) – čtvrť města Tarrant v okrese Jefferson v Alabamě
 Oak Park (Tampa, Florida) – čtvrť Tampy na Floridě
 Oak Park (Georgie) – město v okrese Emanuel v Georgii
 Oak Park (Illinois) – vesnice v okrese Cook v Illinois
 Oak Park Township (Illinois) – okrsek v okrese Cook v Illinois
 Oak Park (Indiana) – vyčleněná statistická oblast v okrese Clark v Indianě
 Oaks Park (Emeryville, Kalifornie) – baseballový stadion v Emeryville v Kalifornii
 Oak Park (Oakland, Kalifornie) – park v Oaklandu v Kalifornii
 Oak Park (San Diego, Kalifornie) – čtvrť San Diega v Kalifornii
 Oak Park (Sacramento, Kalifornie) – čtvrť Sacramenta v Kalifornii
 Oak Park (Kalifornie) – vyčleněná statistická oblast v pohoří Simi Hills v okrese Ventura v Kalifornii
 Oak Park Mall – obchodní centrum ve městě Overland Park v Kansasu
 Oak Park (Michigan) – město v okrese Oakland v Michiganu
 Oak Park (Minnesota) – nezačleněná osada v okrese Benton v Minnesotě
 Oak Park Township (Minnesota) – okrsek v okrese Marshall v Minnesotě
 Oaks Park (Omaha) – park ve městě Omaha v Nebrasce
 Oaks Pioneer Park – park ve městě Portland v Oregonu
 Oak Park (Minot, Severní Dakota) – park a čtvrť ve městě Minot v Severní Dakotě